Az 1979-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságnak Olaszország adott otthont 1979. június 9. és június 17. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte, immáron 12. alkalommal.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot három darab, négycsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A középdöntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, az első két helyezett játszotta a döntőt, a harmadik és negyedik helyezett a bronzéremért mérkőzött.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Középdöntő

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1979
Európa-bajnokság F